Steven Rice (né le  à Kitchener, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Né à Kitchener, au Canada, Rice joue au hockey en junior dans l'équipe locale, les Rangers de Kitchener dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi à la  lors du premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1989 par les Rangers de New York. Il prend sa retraite professionnelle en 1998.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1987-1988 || Rangers de Kitchener || LHO || 59 || 11 || 14 || 25 || 43 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1988-1989 || Rangers de Kitchener || LHO || 64 || 36 || 31 || 67 || 42 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 1989-1990 || Rangers de Kitchener || LHO || 58 || 39 || 37 || 76 || 102 || 16 || 4 || 8 || 12 || 24
|-
| 1990-1991 || Rangers de Binghamton || LAH || 8 || 4 || 1 || 5 || 12 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1990-1991 || Rangers de New York || LNH || 11 || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 1990-1991 || Rangers de Kitchener || LHO || 29 || 30 || 30 || 60 || 43 || 6 || 5 || 6 || 11 || 2
|-
| 1991-1992 || Oilers d'Edmonton || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Oilers du Cap-Breton || LAH || 45 || 32 || 20 || 52 || 38 || 5 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 1992-1993 || Oilers d'Edmonton || LNH || 28 || 2 || 5 || 7 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Oilers du Cap-Breton || LAH || 51 || 34 || 28 || 62 || 63 || 14 || 4 || 6 || 10 || 22
|-
| 1993-1994 || Oilers d'Edmonton || LNH || 63 || 17 || 15 || 32 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Whalers de Hartford || LNH || 40 || 11 || 10 || 21 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Whalers de Hartford || LNH || 59 || 10 || 12 || 22 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Whalers de Hartford || LNH || 78 || 21 || 14 || 35 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 47 || 2 || 4 || 6 || 38  || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Hornets de Cambridge || OHASr || 23 || 17 || 20 || 37 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Hornets de Cambridge || OHASr || 24 || 18 || 23 || 41 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Hornets de Cambridge || OHASr || 29 || 24 || 18 || 42 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Hornets de Cambridge || OHASr || 24 || 22 || 13 || 35 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Blast de Brantford || OHASr || 2 || 2 || 2 || 4 || 12 || - || - || - || - || -

| 329 || 64 || 61 || 125 || 275 || 2 || 2 || 1 || 3 || 6

Références 

Naissance en mai 1971
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Naissance à Kitchener